Slawny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Slawny (Tula), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Tula
 Slawny (Saratow), ländliche Siedlung in der Oblast Saratow
 Slawny (Twer), ländliche Siedlung in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Slavný